Aude Picault (née en 1979), dessinatrice et une scénariste de bande dessinée française, 
 Chantal Picault, réalisatrice française,
 Émile Picault (1833-1922), sculpteur français
 Lazare Picault (1700-1748), navigateur français, connu pour avoir exploré les Seychelles
 Pierre Picault (?-2008), un des derniers poilus français,